Natuur
 Wild, bepaalde dieren die in het wild leven en hun vlees
 Wildlife, wilde dieren, planten en/of andere organismes in of buiten Europa
 Verwildering, het tegenovergestelde van domesticatie
 Wildernis (natuur), toestand die niet of minimaal in beïnvloed door menselijke activiteit, overeenstemmend met het begrip natuur

Aardrijkskunde
 't Wild, gehucht in de gemeente Oss
 Die Wild, riviertje op de Nederlands-Duitse grens
 Göpfritz an der Wild, gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk

Media
 Wild (single), de debuutsingle van de Nederlandse zangeres Monique Smit
 The Wild, Amerikaanse computeranimatiefilm uit 2006
 Wild (2014), Amerikaanse film uit 2014
 Wild (2016), Duitse film uit 2016
 Wild (2018), Nederlandse film uit 2018 over de Veluwe
 Wild (album)

Personen
 Earl Wild (1915-2010), Amerikaans pianist
 Ella Wild (1881-1932), Zwitserse journaliste
 Ernest Wild (1879-1918), Britse ontdekkingsreiziger
 Frank Wild (1873-1939), Britse poolonderzoeker
 Jack Wild (1952-2006), Britse acteur en zanger
 Jonathan Wild (1683-1725), Britse crimineel
 Julian Wild (1973), Britse beeldhouwer
 Kirsten Wild (1982), Nederlandse wielrenster
 Linda Wild (1971), Amerikaanse tennisspeelster
 Michelle Wild (1980), Artiestennaam van de Hongaarse pornoactrice Katalin Vad
 Naru Wild-Putsorn (1988), Thaise voetballer
 Paul Wild (1925-2014), Zwitserse astronoom
 Ruedi Wild (1982), Zwitsers triatleet
 Ruud de Wild (1969), Nederlandse radio-dj
 Ute Wild (1965), Duitse roeister
 Vic Wild (1986), Amerikaans-Russische snowboarder

Sport
 Minnesota Wild, ijshockeyteam uit Saint Paul, Minnesota

Wetenschap
 Wakkere inductie van lucide dromen, zie Lucide droom#Wakkere inductie van lucide dromen (WILD)

Zie ook 
 Wilt (doorverwijspagina)